Příjmení Kamara má více nositelů:

 Boubacar Kamara (* 1999), francouzský profesionální fotbalista
 Diomansy Kamara (* 1980), senegalský fotbalista narozený ve Francii
 Glen Kamara (* 1995), finský fotbalista sierraleonského původu
 Kei Kamara (* 1984), fotbalista Sierry Leone